Рубежный — топоним и антропоним:

 Рубежный — хутор, вошёл в состав хутора Ловягин в Даниловском районе Волгоградской области.
 Рубежный — посёлок, вошёл в города Самары.
 Рубежный — русская фамилия, самый известный носитель — Рубежный, Иван Тихонович.

См. также 
 Рубежное (значения)
 Рубёжный